Алі Аділ-шах — ім'я правителів Біджапуру. Відомі носії:
 Алі Аділ-шах I — шах (1558—1579)
 Алі Аділ-шах II — султан (1656—1672)